Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1964.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse:
 Horst Stahlberg – Wielisław Nowicki (Polen) 6:3, 6:3, 6:2
 Bernd Lässer – Andres Benitez (Kuba) 6:1, 6:0, 6:1
 Hans-Joachim Richter – Gomez (Kuba) 6:1, 6:2, 6:1
 Knut-Michael Meisel – Ernesto Magarino (Kuba) 6:4, 6:1, 6:2
 Ulrich Trettin – Ljuben Genow (Bulgarien) 6:2, 6:1, 6:2
 Alexander Iwanow (Sowjetunion) – Peter Vasovic 6:0, 6:0, 6:1

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 8. Jahrgang, Heft 4, Juli/August 1964

1964
Tennisturnier 1964